Babuin ist 

 andere Bezeichnung für den Steppenpavian
 Angela Babuin, darstellende Künstlerin
 Babuin (Kolbano), Dorf im indonesischen Distrikt Kolbano in Westtimor
 Babuin (Berg), Berg in Osttimor